Olympic de Porto Novo é um clube de futebol do Benim. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 1997.

Clubes de futebol do Benim